Harmsen ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Harmsen (* 1982), deutscher Basketballtrainer
 Claus Harmsen (* 1947), deutscher Rechtsanwalt und Journalist
 Daniëlle Harmsen (* 1986), niederländische Tennisspielerin
 Hans Harmsen (1899–1989), deutscher Sozialhygieniker und Bevölkerungswissenschaftler

 Lars Harmsen (* 1964), deutscher Typograph, Graphikdesigner und Hochschullehrer
 Rieke C. Harmsen (* 1967), deutsche Journalistin
 Sallie Harmsen (* 1989), niederländische Schauspielerin
 Torsten Harmsen (* 1961), deutscher Journalist und Schriftsteller